PPQ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Paraparaumu di Paraparaumu (Nuova Zelanda)